Shadowrun — настольная ролевая игра в жанре научной фантастики, действие которой происходит в вымышленной вселенной ближайшего будущего, в рамках которой сосуществуют кибернетика, магия и фантастические существа. Она сочетает в себе жанры киберпанка, городского фэнтези и криминальных историй, со случайными элементами теорий заговора, ужасов и детективной фантастики.
С момента своего создания в 1989 году «Shadowrun» остается одной из самых популярных ролевых игр. Она породила обширную франшизу, которая включает в себя серию романов, коллекционную карточную игру, две настольные военные игры на миниатюрной основе и несколько видеоигр.

Название взято из основной предпосылки игры — промышленный шпионаж процветает в ближайшем будущем. «Shadowrun» (успешная кража данных или физическое вторжение в конкурирующую корпорацию или организацию) является одним из основных инструментов, используемых как корпоративными конкурентами, так и фигурами преступного мира. Декеры (футуристические хакеры), которые могут подключиться к погружающемуся трехмерному киберпространству, противостоят своим соперникам и смертоносным, потенциально разрушающим мозг искусственным интеллектам, называемые «Электроника противодействия вторжениям» (), которые защищены уличными боевиками и наемниками, часто с кибернетическими имплантами. Магия также вернулась в мир после серии эпидемий; драконы, которые могут принимать человеческий облик, также вернулись и обычно находятся на высоких постах в корпоративной власти.

История 
В 2012 году началась разработка Shadowrun Returns, финансирование которой осуществлялось на Kickstarter.

Сеттинг 
События Shadowrun происходит через несколько десятилетий (2050 в первом издании, в настоящее время 2082). Конец мезоамериканского календаря открыл «Шестой Мир» с появлением некогда мифологических существ (например — драконов) и внезапно возникающими формами магии. Большое количество людей превратилось в гоблинов, орков и троллей, в то время как многие человеческие дети рождаются эльфами, гномами и даже более экзотическими существами. В Северной Америке коренные народы обнаружили, что их традиционные церемонии позволяют им командовать могущественными духами, а ритуалы, связанные с новым движением «Танец призраков», позволяют им контролировать большую часть западной части США и Канады, где они образовали федерацию коренных народов Америки. Сиэтл остается под контролем США по договору как город-государство, и большинство кампаний предусматривает, что игроки выберут именно его местом игры.

Параллельно с этими волшебными событиями в XXI веке обстановка включает технологические и социальные разработки, связанные с научной фантастикой и киберпанком. Мегакорпорации контролируют жизнь своих сотрудников и командуют своими армиями; Десять крупнейших из них имеют экстерриториальность, которой в настоящее время пользуются главы иностранных государств.
Технологические достижения делают возможными кибернетические и генетические модернизации тела. Компьютерный сбой 2029 года привел к созданию «Matrix» — всемирной компьютерной сети, с которой пользователи взаимодействуют через прямой нейронный интерфейс.
Когда возникают конфликты, корпорации, правительства, синдикаты организованной преступности и даже состоятельные люди передают свою грязную работу субподрядчикам, которые затем совершают «shadowrun» — анонимные вторжения за чужими данными и не только.
Самые опытные из этих специалистов заслужили репутацию, выполняя свою работу. Они развили умение жить и процветать в этом мире.

Вымышленная вселенная 
Мир Shadowrun является кросс-жанровым и включает в себя элементы киберпанка и городского фэнтези. В отличие от чистого киберпанка, в мире Shadowrun магия существует и «работает» с 2011 года. Среди прочего, это раскололо человечество на подтипы, также известные как метатипы/металюди. Некоторые из этих метатипов принимают форму обычных рас, известных в фэнтези. Точно так же некоторые животные превратились в знакомых монстров из мифов и фэнтези. Ко второй половине 21-го века, во время игры, эти события стали обычным явлением. Человек, машина и магия существуют в мире, где удивительное является одним из самых распространенных, а технологии вошли в каждый аспект человеческой (и мета-человеческой) жизни.

Издания в России 
Весной 2020 года издательством Hobby World был выпущен локализованный стартовый набор игры под названием Shadowrun: Шестой мир. Тени сгущаются!. Средства на издание были собраны на краудфандинговой площадке CrowdRepublic.

Награды 
Второе издание Shadowrun получило награду Origins Award в 1992 году как лучшая игра в категории sci-fi.

Видеоигры 
По вымышленной вселенной Shadowrun был выпущен ряд компьютерных игр:
 Shadowrun (SNES; 1993)
 Shadowrun (SEGA; 1994)
 Shadowrun (Xbox 360, PC; 2007)
 Shadowrun Returns (PC, Android; 2013)
 Shadowrun Dragonfall (PC; 2015)
 Shadowrun Hong Kong (PC; 2015)

Примечания 

Компьютерные игры-антиутопии
Вселенные фэнтези
Виртуальная реальность в культуре и искусстве
Компьютерные игры 1989 года